Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der tadschikischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der tadschikische Fußballverband TFF wurde 1936 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 17. Juni 1992 gegen Usbekistan statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Tadschikistans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der tadschikischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der tadschikischen Mannschaft

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die tadschikische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 47 andere Nationalmannschaften aus vier Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Tadschikistans 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 5 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONMEBOL und OFC hat Tadschikistan bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Januar 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Tadschikistan
!